La saison 2019-2020 du championnat de Tunisie de football de Ligue III Niveau 1 oppose 32 clubs amateurs répartis en deux poules, en matchs aller et retour, dont sept promus de Ligue III Niveau 2 et quatre relégués de Ligue II.

À la suite de l'arrêt anticipé du championnat en raison de la pandémie de coronavirus, la Fédération tunisienne de football décide le  d'annuler la relégation dans la Ligue III et d'inaugurer un barrage de promotion pour déterminer les équipes qui vont monter dans la division supérieure.

La saison 2019-2020 est terminée pour les clubs de la Ligue III qui ne sont pas concernés par le barrage.

Participants et localisation

Groupe A 
 Avenir sportif de Mohamedia
 Club olympique des transports
 Club sportif de Korba
 Club sportif de Makthar
 Corail sportif de Tabarka 
 Espoir sportif de Haffouz
 Étoile sportive de Béni Khalled
 Étoile sportive du Fahs
 Grombalia Sports
 Jeunesse sportive d'El Omrane
 Maali sportif de Sejnane
 Olympique du Kef
 STIR sportive de Zarzouna
 Union sportive de Bousalem
 Union sportive de Sbeïtla
 Union sportive de Siliana

Groupe B 
 Aigle sportif de Téboulba
 Astre sportif de Menzel Ennour
 Avenir sportif de Lala Gafsa
 Club sportif de Bembla
 Club sportif de Jebiniana
 Croissant sportif de Redeyef
 El Makarem de Mahdia
 Étoile sportive de Feriana
 OC Kerkennah
 Oasis sportive de Kébili
 Kalâa Sport
 Sporting Club de Moknine
 Stade sportif de Meknassy
 Union sportive de Ksour Essef
 Union sportif de Métouia
 Zitouna sportive de Chammakh

Première phase 
Le classement définitif de la saison 2019-2020 est gelé après la fin de la  journée en raison de la pandémie de coronavirus.

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Ann. : Annulée

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Ann. : Annulée

Barrage de promotion 
À la suite de l'arrêt anticipé du championnat en raison de la pandémie de coronavirus, le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football décide, après consultation de la direction technique, d'achever la saison comme suit : les quatre premiers de chaque groupe disputent, sous la forme d'un mini-tournoi, des matchs d'appui à huis-clos. Chaque formation débute avec le total des points acquis après les 21 matchs déjà disputés. Les deux premiers de chaque groupe montent en Ligue II.

Groupe A 
Le Club sportif de Korba finit champion du groupe A avec un point devant l'Avenir sportif de Mohamedia ; tous deux sont promus en Ligue II.

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe B 
Le club de Kalâa Sport finit champion du groupe B avec six points devant l'Astre sportif de Menzel Ennour ; tous deux sont promus en Ligue II.

|valign=top align=left width=33%|

|}

Meilleurs buteurs 
 17 buts : Zied Aloui (Kalâa Sport)
 14 buts : Moez Jrad (Astre sportif de Menzel Ennour)
 12 buts : Atef Ayari (Astre sportif de Menzel Ennour)
 11 buts : Hamza Essid (Étoile sportive de Béni Khalled) et Marouen Triter (Union sportive de Siliana)

Références 

Football M3
Tunisie M3
Championnat M3
Compétition de football en Tunisie